David Cox peut faire référence à :
 David Cox (1783-1859), peintre paysagiste anglais, considéré comme l'un des précurseurs de l'impressionnisme ;
 David Cox (1924-2022), statisticien anglais ;
 David A. Cox (1948-), mathématicien américain spécialisé dans la géométrie algébrique ;
  (1954-), homme politique australien membre du Parti travailliste australien ;